Le terme de SS Mongolia peut référer à ces deux navires :

 le SS Mongolia (1903), un paquebot et cargo transatlantique américain de 13 369 tonnes de la Pacific Mail Steamship Company.
 le SS Mongolia (1922), un paquebot et cargo transatlantique britannique de 16 504 tonnes de la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company